Wembley (wijk) - een wijk in het noordwesten van Londen
 Wembley Stadium - een voetbalstadion 
 Wembley Arena - een indoorarena en concertzaal 
 Wembley F.C. - een voetbalclub
 Wembley Park (metrostation) - een metrostation

 Wembley (Alberta) - een stadje in Alberta, Canada
 Wembley (West-Australië) - een voorstad van Perth, Australië